Исмаил Хусейн Ширин Бей (17 октября 1919, Александрия — 14 июня 1994, там же) — египетский дипломатический и государственный деятель, военный и морской министр Королевства Египет (22 июля 1952-23 июля 1952), полковник. Почётный фельдмаршал.

Биография 
Представитель династии Мухаммада Али. Старший сын Хусейна Ширина Бея и его жены, принцессы Амины Бихруз Ханум Эффенди. Его дядя был губернатором Каира.

Обучался в колледже Виктории в Александрии, Большом Честерфилдском колледже и Тринити-колледже в Кембридже. Изучал политическую экономику.

Вернувшись на родину, занимал различные государственные посты. Работал в Национальном банке Bank El Ahly El Masry. Позже, стал армейским офицером. Участник Второй мировой войны и Арабо-израильской войны (1947—1949).

Благодаря прекрасному знанию английского языка с 1948 году участвовал в дипломатических переговорах.

Член делегации Египта в Родосе. В 1948 году служил секретарём египетской делегации в Организации Объединенных Наций. Затем служил адъютантом своего родственника короля Фарука I.

В феврале 1949 года был членом делегации Египта на переговорах по перемирию с Израилем.

В 1949 году назначен пресс-офицером кабинета министров.

Со временем стал полковником, заместителем главнокомандующего. В июле 1952 года один день занимал кресло министра обороны Египта.

Семья 
28 марта 1949 года во дворце Коуба в Каире состоялась свадьба Исмаила Ширина и египетской принцессы Фавзии Фуад, которая в первом браке была женой шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви, получившей, таким образом, титул королевы Ирана.

После свадьбы они жили в поместье, принадлежащем принцессе, в Маади, Каир и на вилле в Семухе, Александрия.

У них было двое детей, одна дочь и один сын:
 Надия Ханум (19 декабря 1950 года, Каир
 Хусейн Ширин Эффенди (род. 1955)

Примечания

Ссылки 
 Ismail Chirine

Военные министры Египта
Дипломаты Египта
Фельдмаршалы Египта
Династия Мухаммада Али
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Участники Второй мировой войны (антигитлеровская коалиция)